

Azienda 
 Phase One – azienda danese produttrice di fotocamere digitali

Musica 
 Phase One – album degli Art Ensemble of Chicago del 1971
 Phase One – album dei Saga del 1997

Astronautica

 Phase One – nome dato al programma Shuttle-Mir